El Torneig de Marràqueix 2015, oficialment conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 15a edició del torneig es va celebrar entre el 26 d'abril i el 2 de maig de 2015 al Royal Tennis Club de Marràqueix, Marroc.

La tennista hongaresa Tímea Babos va disputar ambdues finals però només va poder-se imposar en la de dobles.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Lloc web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015